Sociedade Esportiva Riachuelo (conhecido apenas por Riachuelo e cujo acrônimo é SEA) foi um clube de futebol brasileiro da cidade de Goiânia (GO). O clube foi fundado em 1963.

Títulos

Ligações externas 
Página do Riachuelo no Futebol de Goyaz

Clubes de futebol extintos de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1963
Fundações no Brasil em 1963